Система футбольных лиг Швейцарии, приведённая в данной статье, вступила в силу с сезона 2012/2013.

Ссылки 

 Super League table, fixtures and results
 Challenge League table, fixtures and results
 official Swiss Football League site
 1. Liga tables, fixtures and results
 2. Liga Interregional tables, fixtures and results

Футбол в Швейцарии
Швейцария